Андре́й Конова́лов:
 Коновалов, Андрей Анатольевич (род. 1986) — российский пауэрлифтер, заслуженный мастер спорта России.
 Коновалов, Андрей Иванович (1896—1973) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Коновалов, Андрей Павлович (1918—1982) — Герой Советского Союза.
 Коновалов, Андрей Степанович (род. 1974) — российский футболист, тренер.